Гре́зе () — немецкая фамилия.
 Грезе, Борис Самойлович (1888—1942) — русский гидробиолог, первый руководитель лаборатории гидробиологии ГосНИОРХ.
 Грезе, Владимир Николаевич (1915—1988) — советский гидробиолог.
 Грезе, Ирма (1923—1945) — надзирательница нацистских лагерей смерти Равенсбрюк, Аушвиц и Берген-Бельзен.